Hergovich ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Hergovich (* 1960), österreichischer Autor und Journalist
 Robert Hergovich (* 1976), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sven Hergovich (* 1988), österreichischer Manager und Politiker (SPÖ)